MG Cars – brytyjski producent samochodów działający w latach 1924–2006
 MG Motor – brytyjsko-chiński producent samochodów działający od 2006 roku

Inne 
 Wydawnictwo MG – polskie wydawnictwo książkowe

Zobacz też 
 Mg